Ağsu bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Ağsu (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Ağsu (Rayon)